Altiplano —  planalto
 Altiplano (João Pessoa) — bairro do município de João Pessoa, Brasil

Desambiguações de topônimos